Ернестински херцогства () са малки херцогства в днешна Тюрингия в Германия, които са се създали чрез наследствена подялба между наследниците на херцог и курфюрст Ернст от Саксония-Витенберг (1441 – 1486) от род Ернестини, клон от род Ветини.

Времетраене на отделните херцогства

Линии на Ветините и княжества 1485 – 1918 (графика) 

След образуването на Ернестините и Албертините след подялбата в Лайпциг през 1485 г. се създават нови линии на Ветините и княжества.

Литература 
 Nicklas, Thomas: Das Haus Sachsen-Coburg – Europas späte Dynastie. Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer 2003. ISBN 3-17-017243-3.
 Helfricht, Jürgen: Die Wettiner. Sachsens Könige, Herzöge, Kurfürsten u. Markgrafen, Sachsenbuch 2002, ISBN 978-3-89664-044-4
 Die Wettiner in Thüringen, Rhino Ilmenau 1999, ISBN 978-3-932081-33-0
 Rogge, Jörg: Die Wettiner. Aufstieg einer Dynastie im Mittelalter, 2005, ISBN 978-3-7995-0151-4

Външни препратки 
 www.die-sachsen-kommen.de 
 www.thueringen.de 

 
Херцози в Германия
Ернестински херцогства
Германия
Ернестини
Херцогства
Херцогства
Херцогства